Petar Karađorđević ist der Name folgender Personen:

 Peter I. (Jugoslawien) (1844–1921), König der Serben
 Peter II. (Jugoslawien) (1923–1970), König des Königreiches Jugoslawien